Hamr, comune della Repubblica Ceca
Hamr na Jezeře, comune della Repubblica Ceca
HAMR, acronimo di Heat-Assisted Magnetic Recording, tecnologia per la registrazione di memorie informatiche